David Nicholls peut désigner:

  (1936-1996), prêtre et théologien anglican anglais ;
  (1943-2008), joueur de cricket anglais ;
  (né en 1955), musicologue et compositeur britannique ;
  (1956-2017), jockey et entraîneur de chevaux britannique ;
  (né en 1956), joueur de football anglais ;
  (né en 1959), architecte et designer écossais ;
 David Nicholls (né en 1966), écrivain et scénariste britannique ;
  (né en 1972), joueur de football écossais ;
 , professeur de physiologie mitochondriale américain.

Voir aussi 
 , (1940-2013), homme d'affaires et expert en marketing canadien
 David Nicolle (né en 1944), historien britannique en histoire militaire du Moyen Âge